Edila Luísa Reis, conhecida como Bidu Reis (Rio de Janeiro, 5 de março de 1920  Rio de Janeiro, 26 de junho de 2011), foi uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
 Adeus, minha gente/Sozinha
 Não me fale em pretoria

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro